Джей-лига 1 2020 — 28-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги. Начался 21 февраля и завершится в декабре 2020 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Мацумото Ямага», «Джубило Ивата». Их заменили «Касива Рейсол» и «Иокогама» занявшие соответственно 1-е и 2-е в Джей-лиге 2 2019.

Команды

Турнирная таблица 
ПРОЧИТАЙ СЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕД ПРАВКОЙ: пожалуйста, не забывайте обновлять дату ().ПОСЛЕ ПРАВКИ: Страницы с шаблоном могут быть обновлены не сразу, как обновить страницу описано в статье ВП:КЭШ.

Шаблоны сезонов футбольных чемпионатов

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Японии по футболу (Джей-лига) 2020 - Турнирная таблица

Чемпионат Японии по футболу 2022

Япония
2020
Спорт в Японии в 2020 году
Футбол в Азии в 2020 году